Voici la liste des planètes mineures numérotées de 288001 à 289000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 288001 à 289000

288001-288100

288101-288200

288201-288300

288301-288400

288401-288500

288501-288600

288601-288700

288701-288800

288801-288900

288901-289000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000